Новая Казма́ска () — деревня в Завьяловском районе Удмуртии, административный центр Казмасского сельского поселения. Расположено в 20 км к востоку от центра Ижевска и в 10 км от Завьялово. Рядом с деревней проходит Гольянский тракт, соединяющий Ижевск, Завьялово и Гольяны. Через деревню протекает река Русская Казмаска.

История 

До революции деревня входила в Сарапульский уезд Вятской губернии. По данным десятой ревизии в 1859 году в 52 дворах казённой деревни Новая Казмаска при речке Казмаске проживало 513 человек, работало 3 мельницы и кузница.

С 1925 года деревня входила в Ново-Мартьяновский сельсовет, став его центром. В 1954 году Ново-Мартьяновский сельсовет объединяется с Ильинским в Казмасский сельсовет, который в 1994 преобразуется в Казмасскую сельскую администрацию, а в 2005 в Муниципальное образование «Казмасское» (сельское поселение).

Население

Экономика и социальная сфера 
Главным предприятием деревни является АО «им. Азина», преобразованное из одноимённого колхоза.

В Новой Казмаске работают МБОУ «Казмасская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова», детский сад, клуб.

Улицы 
 Азина улица
 Восточный микрорайон
 Журавлевский переулок
 Заречная улица
 Колхозная улица
 Мира улица
 Молдавский переулок
 Молодёжная улица
 Нагорная улица
 Подгорная улица
 Подлесная улица
 Родниковая улица
 Родниковый переулок
 Садовая улица
 Северный микрорайон
 Сосновая улица
 Сосунова улица
 Шурйылка улица
 Южный микрорайон
 Ястребовский переулок
 Злобина улица
 Орлова улица

Известные люди 
 Вячеслав Ар-Серги — Народный писатель Удмуртской Республики.
 Морозов, Василий Николаевич — Заслуженный деятель искусств Удмуртии, член Союза художников России.

Примечания

Ссылки 
 Отделение почтовой связи «Новая Казмаска» на сайте Почты России

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии